Инфлато́н — гипотетическая элементарная частица, являющаяся квантом скалярного инфлятонного поля, которое, согласно инфляционной теории, ответственно за быстрое расширение Вселенной в период 10−35÷10−34 секунд после Большого взрыва.

Масса инфлатонов может достигать 1016 ГэВ.

Инфлатон — скалярная частица.

Согласно одной из гипотез, инфлатонами могут являться бозоны Хиггса.

Едва заметные неоднородности оставались ещё с момента распада инфлатонов, но пока во Вселенной доминировало излучение, оно мешало развитию неустойчивости.

Простейший вариант инфлатона — скалярное поле с квадратичной зависимостью потенциала от напряжённости — уже отбракован результатами «Планка».

Примечания

Ссылки 
 Вселенная своими руками: теория инфлатонов Алексей Левин «Популярная механика» №12, 2011
 Как за полчаса изменился мир Андрей Линде, Борис Штерн «Троицкий вариант» №8(152), 22 апреля 2014 года
 https://web.archive.org/web/20140222051338/http://compulenta.computerra.ru/veshestvo/fizika/10007447/

Бозоны
Инфляция (космология)
Астрономические гипотезы
Кванты
Элементарные бозоны
Тёмная энергия